Ahja (gemeente), een voormalige gemeente in Estland
 Ahja (plaats), een plaats in Estland, gemeente Põlva
 Ahja (rivier), een rivier in Estland